Куркимахи () — село в Акушинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Куркимахи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 9 км к юго-востоку от села Акуша, на реке Дарголакотты.

Население

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района
Муниципальные образования Акушинского района
Сельские поселения Дагестана